

Patronyme

Des personnages historiques
 L'empereur Murakami (926-967), empereur du Japon ;
 L'empereur Go-Murakami (1328-1368), empereur du Japon.

Des écrivains
 Genzō Murakami (1910-2006), écrivain japonais ;
 Haruki Murakami (1949-), écrivain japonais ;
 Ryū Murakami (1952-), écrivain et cinéaste japonais ;
 Senshō Murakami (1851-1929), érudit bouddhiste japonais ;
 Kasumiko Murakami (?-), écrivaine japonaise.

Des scénaristes et / ou des dessinateurs
 Glen Murakami, producteur et scénariste américain ;
 Motoka Murakami (1951-), mangaka japonais ;
 Maki Murakami, mangaka japonaise.

Des artistes
 Kagaku Murakami (1888-1939), peintre et illustrateur japonais ;
 Saburō Murakami (1925-1996), artiste japonais ;
 James J. Murakami (1931-2022), directeur artistique et chef décorateur américain ,
 Jimmy T. Murakami (1933-2014), réalisateur américain ;
 Takashi Murakami (1962-), artiste et graphiste japonais ;
 Rena Murakami (1967-), actrice et productrice japonaise ;
 Shingo Murakami (1982-), acteur et chanteur japonais ;
 Risa Murakami (1983-),  mannequin de charme, actrice japonaise en films pornographiques ;
 Megumi Murakami (1992-), chanteuse japonaise ;
 Keiko Murakami, joueuse de flûte japonaise.
 Yoshio Murakami, (1933-2006), artiste japonais

Des sportifs
 Kazusada Murakami, karateka japonais ;
 Hiroyuki Murakami (1974-), joueur de hockey sur glace japonais ;
 Yukifumi Murakami (1979-), javeliste japonais ;
 Kazuhiro Murakami (1981-), footballeur japonais ;
 Daisuke Murakami (1983-), snowboardeur japonais ;
 Yusuke Murakami (1984-), footballeur japonais ;
 Yuma Murakami (1992-), patineur de vitesse japonais ;
 Kanako Murakami (1994-), patineuse artistique japonaise ;
 Mai Murakami (1996-), gymnaste japonaise.

Des scientifiques
 Harutarō Murakami (1872-1947), physicien et astronome japonais ;
 Shigeki Murakami (1962-), agronome japonais et astronome amateur ;
 Takayoshi Murakami (1907-1985), astronome japonais.

Toponymes 

 Murakami, ville japonaise située dans la préfecture de Niigata ;
 Domaine de Murakami, un domaine féodal japonais de la période d'Edo situé dans la province d'Echigo, au Japon

Astronomie 
 (3295) Murakami, astéroïde

Patronyme japonais